Per Nilsson (turner) (1890-1964), Zweeds turner
 Per Nilsson (schrijver) (1954), Zweeds schrijver, vooral voor kinderboeken
 Per Nilsson (voetballer) (1982), Zweeds voetballer, actief als verdediger
 Per Nilsson (gitarist), Zweeds gitarist, onder andere van Meshuggah